Бурлуцкий — русская фамилия и название населённого пункта.

Фамилия 
 Бурлуцкий, Дмитрий Викторович (род. 1971) — советский и российский хоккеист.
 Бурлуцкий, Олег Викторович (род. 1964) — советский и российский хоккеист.
 Бурлуцкий, Павел Иванович (1910—1944) — Герой Советского Союза.
 Бурлуцкий, Юрий Иванович (род. 1937) — советский и российский политический деятель.

Населённый пункт 
 Бурлуцкий — ликвидированный посёлок в Чугуевском районе Харьковской области Украины.